Okręty US Navy o nazwie USS „Niantic”

 Pierwszy USS „Niantic” (CVE-46) był lekkim lotniskowcem zwodowanym w czerwcu 1943 roku. Przekazany Wielkiej Brytanii 8 listopada. Wcielony do służby pod nazwą HMS „Ranee”. Sprzedany w 1947 roku.
 Drugi USS „Niantic” (YTB-781) był dużym holownikiem portowym. Zwodowany w roku 1965, sprzedany w roku 2006.

Niantic